CRC kan avse: 

 CRC – ett FN-organ Committee on the Rights of the Child, se FN:s barnrättskommitté
 CRC – en metod för att beräkna kontrollsummor för datorfiler, se Cyclic Redundancy Check
 CRC – valutakoden enligt ISO 4217 för costaricansk colón